Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 1991 roku, odbył się w dniach 26 czerwca - 2 lipca w  Atenach.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Cijm.org.gr, strona 20-21

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1991 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1991